Coenonympha thanatos är en fjärilsart som beskrevs av Hermann Stauder 1924. Coenonympha thanatos ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
thanatos